Pojem Lomnička může mít následující významy:

Jméno obce:
 Lomnička – obec v okrese Brno-venkov
 Lomnička (okres Stará Ľubovňa) - obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa

Jméno části obce:
 Lomnička (Plesná) – část obce Plesná v okrese Cheb
 Lomnička (Plasy) – část obce Plasy v okrese Plzeň-sever
 Lomnička (Kšice) – část obce Kšice v okrese Tachov

Jméno vodního toku:
 Lomnička (přítok Chodské Úhlavy) – potok v okrese Klatovy
 Lomnička (přítok Besénku) – potok v okrese Brno-venkov